Avenida Ejército puede referirse a:
 Avenida del Ejército, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Ejército, avenida de la ciudad de Arequipa, Perú.
 Avenida Ejército, avenida de la ciudad de Antofagasta, Chile.